Лома де Чапултепек има више значења:

 Лома де Чапултепек (Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лома де Чапултепек (Сантијаго Лаксопа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику